Бугойно 1980 — шахматный турнир, проходивший с 4 по 24 мая в Бугойно.

Таблица

Литература 
 Шахматный бюллетень, 1980 №8, С. 247—249

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте PgnMentor.com

Шахматные турниры
Май 1980 года
1980 год в шахматах
Бугойно